Моріц Ляйтнер (1992) — німецький футболіст, півзахисник клубу «Боруссія» (Дортмунд)
 Патрік Ляйтнер (1977) — німецький саночник, олімпійський чемпіон

Німецькі прізвища